Koster et Dekoster peuvent désigner :

Patronymie 

Adrie Koster (1954-), ancien footballeur néerlandais devenu entraîneur.
Angèle Koster (1946-), auteur français de romans et d'ouvrages régionaux.
Cornelis H. A. Koster (1943-2013) enseignant-chercheur néerlandais en informatique
Henry Koster (1905-1988), réalisateur, scénariste et producteur américain.
 Ineke Zeevenhooven-Koster (1943-2010), joueuse de squash néerlandaise.
Raph Koster (1971-), créateur de jeux en ligne massivement multi-joueurs.
 Serge Koster (1940-2022), professeur de lettres, critique littéraire et écrivain français.

Toponymie 

Rue Édouard Dekoster, une rue de Evere (Bruxelles).
Les îles Koster, et le parc national de Kosterhavet, en Suède.
  Koster, petite ville agricole située sur le bassin versant entre les rivières Orange et Limpopo dans la province du Nord-Ouest de l'Afrique du Sud.
Patronyme flamand
Patronyme néerlandais